

Astronomia 
Cratere Draper – cratere lunare

Geografia 
Draper – città della Contea di Jones, Dakota del Sud
Draper – città della Contea di Salt Lake, Utah
Draper – città della Contea di Sawyer, Wisconsin

Persone 
Christopher Draper – aviatore britannico
Courtnee Draper – attrice statunitense
Dontaye Draper – cestista statunitense
Henry Draper – medico e astronomo statunitense
Jack Draper – tennista britannico
John Draper – programmatore e hacker statunitense
John William Draper – scienziato, filosofo, fisico e storico statunitense
Kris Draper – hockeista su ghiaccio canadese
Ruth Draper – attrice ed intellettuale statunitense
Scott Draper – tennista australiano
William Draper – generale inglese
Draper – musicista britannico